La coupe de l'EHF 2013-2014 est la trente-troisième édition de la Coupe de l'EHF féminine, compétition de handball créée en 1981 et organisée par l'EHF.

Formule 
La coupe de l'EHF est aussi appelée la C3. Il faut pour chaque équipe engagée franchir les sept tours de l’épreuve pour brandir le trophée. Toutes les rencontres se déroulent en matchs aller-retour.

Quarante-deux équipes participent à la compétition en lien avec leurs résultats obtenus lors de la saison 2012-2013 dans des compétitions organisées par leur fédération nationale.

Équipes qualifiées 
Vingt équipes sont qualifiées pour le tour préliminaire :

De plus, vingt-deux autres équipes sont directement qualifiées pour les seizièmes de finale :

Résultats

Premier tour

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le  à Vienne (Autriche) :

Tableau final

Quarts de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le  à Vienne (Autriche) :

Aller

Retour

Demi-finales 

Aller

Retour

Finale 

 Match aller

 Match retour

Les championnes d'Europe

Statistiques

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de l'EHF féminine
 Ligue des Champions 2013-2014
 Coupe des vainqueurs de coupe 2013-2014
 Coupe Challenge 2013-2014
 Coupe de l'EHF masculine 2013-2014

Liens externes 
 history.eurohandball.com, résultats sur le site de l'EHF

2013-2014
Saison 2013-2014 de handball
Handball F3